Rose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w civil parish Assington
 Rose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Rose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w civil parish Lindsey
 Rose Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex